Ізотопи германію — різновиди атомів ( і ядер) хімічного елементу германій, які мають різний склад нейтронів в ядрі.

Таблиця ізотопів германію

Примітки

Списки ізотопів за елементом
Германій